Sikring har flere betydninger:

Se elektrisk sikring.
Se brandsikring.
Se vandsikring.
Se forsikring.